Сан Буенавентура има више значења:

 Општина Сан Буенавентура (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Буенавентура (Сан Буенавентура, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Буенавентура (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Буенавентура (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Буенавентура (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Буенавентура (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Буенавентура (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Буенавентура (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Буенавентура (Ел Лимон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Буенавентура (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Буенавентура (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Буенавентура (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Буенавентура (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Буенавентура (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Буенавентура (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Буенавентура (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Буенавентура (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Буенавентура (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Буенавентура (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Буенавентура (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Буенавентура (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Буенавентура, Пикачос (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Буенавентура (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику